Chuck (álbum de Sum 41) — lançado em 2004
Chuck (álbum de Chuck Berry) 
Chuck (filme), filme de boxe com Liev Schreiber
Chuck (série) — lançada em 2007

Desambiguações de música
Desambiguações de televisão